Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Spaanse club Atlético Madrid hebben getraind vanaf 1921 tot op heden.

Trainers

Madrid
Atlético Madrid
Trainers